C6H10N2O2 – formula molecolare dell'ectoina
C6H10N2O2 – formula molecolare del piracetam

Formule molecolari